

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Marianówek – przysiółek wsi Dobrocin w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów
 Marianówek – część wsi Taurów w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Jeżów

Zobacz też 
 Marianów